

Овчарово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Овчарово () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Овчарово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Харманли.
 Овчарово () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Шумен.